Fatih-Moscheen (; ) sind nach dem Beinamen Sultans Mehmed II. (Fatih, der Eroberer) benannte Moscheen. Die deutschen Fatih-Moscheen tragen den Namen nach dem osmanischen Vorbild, der Fatih-Moschee in Istanbul. Sultan Mehmed II. hatte 1453 Konstantinopel (heute Istanbul), die damalige Hauptstadt des christlichen oströmischen Reiches, erobert, das damit unterging.

Fatih-Moscheen in Deutschland (52) 

 Fatih-Moschee (Augsburg)
 Fatih-Moschee (Berlin)
 Fatih-Moschee (Bielefeld)
 Fatih-Moschee (Bocholt)
 Fatih-Moschee (Bremerhaven)
 Fatih-Moschee (Bremen)
 Fatih-Moschee (Dietzenbach)
 Fatih-Moschee (Dresden), siehe auch Sprengstoffanschläge in Dresden 2016
 Fatih-Moschee (Duisburg)
 Fatih-Moschee (Düren)
 Fatih-Moschee (Düsseldorf)
 Fatih-Moschee (Essen)
 Fatih-Moschee (Esslingen)
 Fatih-Moschee (Elsenfeld)
 Fatih-Moschee (Flensburg)
 Fatih-Moschee (Hamm)
 Fatih-Moschee (Heilbronn)
 Fatih-Moschee (Herford)
 Fatih-Moschee (Herzberg am Harz)
 Fatih-Moschee (Holzminden)
 Fatih-Moschee (Karlsruhe)
 Fatih-Moschee (Kiel)
 Fatih-Moschee (Köln)
 Fatih-Moschee (Krefeld)
 Fatih-Moschee (Lage (Lippe))
 Fatih-Moschee (Lörrach)
 Fatih-Moschee (Lübeck)
 Fatih-Moschee (Lünen)
 Fatih-Moschee (Mannheim)
 Fatih-Moschee (Marl)
 Fatih-Moschee (Memmingen)
 Fatih-Moschee (Meschede)
 Fatih-Moschee (Mülheim an der Ruhr)
 Fatih-Moschee (Neumünster)
 Fatih-Moschee (Nürnberg)
 Fatih-Moschee (Oberderdingen)
 Fatih-Moschee (Pforzheim)
 Fatih-Moschee (Pleidelsheim)
 Fatih-Moschee (Remscheid)
 Fatih-Moschee (Schüttorf)
 Fatih-Moschee (Sinsheim)
 Fatih-Moschee (Spaichingen)
 Fatih-Moschee (Speyer)
 Fatih-Moschee (Stadtallendorf)
 Fatih-Moschee (Steinbach (Baden-Baden))
 Fatih-Moschee (Stuttgart)
 Fatih-Moschee (Unterschleißheim)
 Fatih-Moschee (Werdohl)
 Fatih-Moschee (Werl)
 Fatih-Moschee (Wülfrath)
 Fatih-Moschee (Witten)
 Fatih-Moschee (Wuppertal)

Bekannte Fatih-Moscheen in Österreich 
 UIKZ Fatih Moschee - Fatih Camii | Mosque | مسجد | İslam Kültür Merkezleri Birliği (Speckbachergasse 5/4, 1160 Wien)

Bekannte Fatih-Moscheen in der Schweiz 
 Fatih-Moschee (Heerbrugg)
 Fatih-Moschee (Solothurn)
 Fatih-Moschee (Zug)

Bekannte Fatih-Moscheen in Albanien 
 Fatih-Moschee (Durrës) – erbaut zwischen 1502 und 1504
 Kirchenmoschee St. Stephan (Shkodra) – 1479 in eine Moschee umgewandelt
 Sultan-Mehmed-Fatih-Moschee (Kruja) – erbaut vor 1481

Bekannte Fatih-Moscheen in Bulgarien 
 Fatih-Mehmed-Moschee (Kjustendil) – erbaut im 15. Jahrhundert

Bekannte Fatih-Moscheen im Kosovo 
 Sultan-Mehmet-II.-al-Fātih-Moschee (Pristina) – diente im 17. Jahrhundert zeitweise als Kirche

Bekannte Fatih-Moscheen in Bahrain 

 Ahmed-al-Fatih-Moschee

Bekannte Fatih-Moscheen in den Niederlanden 
 Fatih-Moschee (Amsterdam)

Fatih
!